Ostra mogila peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Остра могила) :
Ostra mogila, village bulgare de l'obchtina de Kotel, situé dans l'oblast de Sliven ;
Ostra mogila, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.